Чемпионат России по шорт-треку — ежегодное соревнование по конькобежному спорту, проводимое Союзом конькобежцев России. В 2013 году проводились соревнования по многоборью.

Призёры

Мужчины

Многоборье

Отдельные дистанции

500 м

1000 м

1500 м

3000 м

Эстафета

Женщины

Многоборье

Отдельные дистанции

500 м

1000 м

1500 м

3000 м

Эстафета

Ссылки 
 Результаты на сайте Союза конькобежцев России
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Результаты Чемпионата России 2016 года, Стерлитамак
 Результаты Чемпионата России 2017 года, Новоуральск

Чемпионаты России по конькобежному спорту
Соревнования по шорт-треку в России